Winterkrieg steht für:

 Winterkrieg, ein vom 30. November 1939 bis zum 13. März 1940 zwischen der Sowjetunion und Finnland ausgetragener Krieg
 Winterkrieg (Roman) (Talvisota), ein auf dem Krieg basierender Roman von Antti Tuuri aus dem Jahr 1984
 Winterkrieg (Film) (Talvisota), ein auf dem gleichnamigen Roman basierender Film aus dem Jahr 1989